Torla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torla (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Torla (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar